Ove Johansson ist der Name der folgenden Personen:

* Ove Johansson (Musiker) (1936–2015), schwedischer Jazz- und Fusionmusiker
 Ove Johansson (Footballspieler) (* 1948), schwedischer American-Football-Profispieler